Joel Kiviranta, född den 23 mars, 1996 i Vanda, är en finländsk ishockeyspelare som säsongen 2019/2020 har kontrakt med Dallas Stars i NHL, han inledde säsongen med Texas Stars i AHL.

Han gjorde NHL-debut den 3 januari 2020 i en hemmamatch där Dallas Stars vann över Detroit Red Wings med 4-1 och Kiviranta noterades för en istid på 8 minuter och 34 sekunder.

Kiviranta spelade i Finlands lag som tog guld vid VM 2019.

Källor 

Joel Kiviranta på NHL.com

Noter 

Män
Födda 1996
Levande personer
Finländska ishockeyspelare
Världsmästare i ishockey
Spelare i Vasa Sport
Spelare i Jokerit
Spelare i Dallas Stars
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft